Бескарагай — название населённых пунктов в Казахстане:
 Бескарагай (быв. Большая Владимировка) — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бескарагай — село в Лебяжинском районе Павлодарской области.